Палата депутатов () — нижняя палата Национального конгресса Бразилии. Состоит из 513 депутатов, избираемых по мажоритарной системе сроком на 4 года.

Полномочия 
К исключительной компетенции Палаты депутатов относится:
 Предложение и утверждение законов
 начать процесс импичмента  в отношении президента, вице-президента и государственных министров;
 проверять данные в отношении отчётов президента, если они не были представлены в Конгресс в 60-дневный срок после открытия законодательной сессии;
 принятие своего внутреннего регламента;
 установление своей организации и деятельности; введение, преобразование или упразднение постов, должностей и функций в своих службах и установление соответствующих вознаграждений при соблюдении параметров, установленных законом о бюджетных директивах.

Выборы в палату депутатов

Состав 
 ЛП — 42
 ПП — 42
 СДПБ — 33
 Солидарность — 13
 ПРОС — 11
 БРП — 11
 AVANTE — 6
 СЛПБ — 53
 Республиканцы — 34
 СХПБ — 9
 Патриота — 6
 БДМ — 36
 БСДП — 31
 Демократы — 28
 Подемос — 10
 НП — 8
 СНПБ — 8
 Зелёные — 4
 ПТ — 53
 СПБ — 31
 ДРП — 28
 ПСС — 10
 КПБ — 8
 Сеть устойчивого развития — 1

Территориальное распределение

Галерея

Примечания

Источники 
 Никилов, П. Государственное управление и администрирование в Мексике и Бразилии. Пловдив, 2009.
 ((en)) Constitution_BrazilPDF_WEB.pdf. [251 MB]. Constitution of the Federative Republic of Brazil: Constitutional text of October 5, 1988, with the alterations introduced by Constitutional amendments no. 1/1992 through 56/2007 and revision by Constitutional amendments no. 1/1994 through 6/1994. — Brasilia: Chamber of deputies, Documentation and information Center, 2008.
Бразилия 
Государственное устройство Бразилии